Ulrich Stephan ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Stephan (Mediziner) (1929–2009), deutscher Mediziner
 Ulrich Stephan (Schachspieler) (* 1970), deutscher Schachspieler